Ribon peut désigner :
 le Ribon, une rivière de France située en Savoie, affluent de l'Arc ;
 Ribon, un magazine de prépublication de manga japonais.